El Campeonato de Futsal FIFA de la APF es un torneo organizado por la Asociación Paraguaya de Fútbol. Está formado por tres divisiones en la Primera División de Fútsal participan 20 clubes, en la Segunda División (conocida como la "División Intermedia de Fútsal") participan 24 clubes y la Tercera División (conocida como "Primera B de Fútsal") que participan 25 clubes.

Esta liga es considerada como la más importante de Paraguay, en la actualidad en la primera division se encuentran 10 clubes de Asunción, 1 club de Villeta (Departamento Central), 1 club de Santaní (Departamento de San Pedro) y 1 club de Villa Hayes (Departamento de Presidente Hayes). Está considerada entre las más importantes de Sudamérica con Argentina y Brasil en los últimos años.

Clubes participantes (2021)

Primera División de Futsal 
AFEMEC, Cerro Porteño, Deportivo Humaitá, Deportivo Recoleta, Deportivo Santaní, EXA Ysaty, La Furia Villeta, Club Olimpia, Resistencia Sport Club, Santa María, Sport Colonial, Star's Club, Villa Hayes.

Segunda División de Futsal
Club Presidente Hayes, Coronel Escurra, Filosofía UNA, San Gerónimo, San Cristóbal, Colo Colo, Club Silvio Pettirossi.

Links  

Fútbol sala en Paraguay 
Campeonatos de fútbol sala entre clubes
Ligas de fútbol de Paraguay